Refugium steht für:

 Refugium, Zufluchtsort für Menschen
 Refugialraum, Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen
 Archäologiemuseum Refugium St. Zeno, Museum in Serfaus, Tirol
 Refugium (Gemeinde Neusiedl), Ortsteil der Gemeinde Neusiedl am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
Siehe auch:
 Refugio (Begriffsklärung)